

Toponyme

Grèce 

 Paralía, ville en Grèce-Occidentale ;
 Paralía (Kateríni) ;
 Paralía (Kými, Eubée) ;
 Paralía (Metochí, Eubée).